Rywalizacja indywidualna w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 została rozegrana w dniach 8–9 sierpnia. Wystartowało 28 zawodników z 12 krajów.

Wyniki  
W rundzie pierwszej walczono w trzech grupach, z których do półfinału awansowało siedmiu najlepszych zawodników z grupy 1 i 2 oraz sześciu zawodników z grupy 3. W półfinale rywalizowano w dwóch grupach z których po 6 najlepszych zawodników awansowało do finału. Rywalizowano systemem każdy z każdym. Pojedynek trwał do 3 trafień. Zasady punktacji : 2 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis 0 za porażkę. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zawodników decydowała liczba otrzymanych trafień. W przypadku gdy pojedynek nie miał już wpływu na układ tabeli, nie był rozgrywany.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Półfinały

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932